46. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim – zawody w łyżwiarstwie szybkim, które odbyły się w dniach 28 lutego – 1 marca 2015 roku w stolicy Kazachstanu, Astanie. Zawodnicy dwukrotnie rywalizowali na dystansie 500 i 1000 metrów w hali Pałac Lodowy Alau.

Tytułów mistrzowskich bronili: Chinka Yu Jing (nie startowała) i Holender Michel Mulder.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 Informacja na stronie ISU 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
2015 w sportach zimowych
Sport w Astanie
2015 w Kazachstanie